Лохвица (укр. Ло́хвиця) — многозначный термин; топоним.

 Лохвица — город, административный центр Лохвицкого района, Полтавская область, Украина.
 Лохвица — река на Украине, правый приток Сулы, протекающий по Чернухинскому и Лохвицкому (Полтавская область) районам.
  — грузо-пассажирская станция Южной железной дороги.

См. также 
 Сухая Лохвица